Казаковское — название населённых пунктов:

Россия 
Казаковское — село в Талицком городском округе Свердловской области.

Украина 
Казаковское — село в Вольнянском районе Запорожской области.